
Termin -{PUD}- ima više značenja.

 Čir na dvanaestopalačnom crevu, ().
 PUD (operativni sistem)